Matilde Leroy, personnage du film Une femme fidèle (1976) ; elle est interprétée par Sylvia Kristel.
Mathilde Leroy, personnage du film La Taularde (2015) ; elle est interprétée par Sophie Marceau.
Il s'agit d'une homonymie pure, les deux personnages sont sans rapport entre eux.